Biloxi Blues – sztuka Neila Simona
 Biloxi Blues – amerykański film z 1988 w reżyserii Mike’a Nicholsa, adaptacja sztuki